Kiara Diane (Yakima, 29 de abril de 1987) é uma atriz pornográfica americana. Começou sua carreira na indústria de filmes adultos em 2009, aos 22 anos de idade. Em julho de 2011, foi eleita a Pet do Mês da Penthouse.

Prêmios 
 2010: AVN Award – Best New Starlet (indicada)
 2010: XBIZ Award – New Starlet of the Year (indicada)
 2011: AVN Award – Best All-Girl Group Sex Scene - Hocus Pocus XXX

Ligações externas 

 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos